Collegio uninominale Molise - 01 – collegio uninominale italiano per la Camera
 Collegio uninominale Molise - 01 – collegio uninominale italiano per il Senato